Písmo může mít následující významy: 

 Písmo je soustava grafických znaků sloužících k zaznamenání jazyka. Jejich uspořádaný seznam (zejména pro hlásková písma) je abeceda.  V běžné řeči se oba pojmy zaměňují. 
 V typografii se tradičně slovem písmo míní grafická varianta čili nověji font.

 Písmo (či Písmo svaté) může označovat soubor posvátných textů různých náboženství:
 Tanach,
 Korán,
 Bible a další.

Externí odkazy